Il singolare del torneo di tennis Open Tarragona Costa Daurada 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Paolo Lorenzi che ha battuto in finale Younes El Aynaoui 6-4, 7-64.

Teste di serie 

 Albert Montañés (primo turno)
 Olivier Patience (semifinali)
 Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)
 Albert Portas (semifinali)

 Óscar Hernández (quarti di finale)
 Juan Antonio Marín (quarti di finale)
 Lamine Ouahab (quarti di finale)
 Hugo Armando (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Tarragona Costa Daurada 2006